Een verkeersweg:
 N451 (België)
 N451 (Frankrijk)
 N451 (Nederland), zie Provinciale weg 451
 N451 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing